

Patronymie
 Wolfgang Schenck (1934- ) est un acteur et metteur en scène allemand.
 Wolfgang Schenck (1913-2010) est un Oberstleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.